Марко Рихтер (; ) — немецкий футболист, нападающий клуба «Герта». Участник летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

Клубная карьера 
Рихтер — воспитанник клубов «Бавария» и «Аугсбург». В 2015 году Марко начал выступать за дублирующий состав и был лучшим его бомбардиром. 14 октября 2017 года в матче против «Хоффенхайма» он дебютировал в Бундеслиге. 4 февраля в поединке против франкфуртского «Айнтрахта» Марко забил свой первый гол за «Аугсбург».

Международная карьера 
В 2019 году в составе молодёжной сборной Германии Рихтер принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Дании, Сербии, Австрии и Испании. В поединках против датчан и сербов Марко забил три гола.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Германии Рихтер принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Саудовской Аравии и Кот-д’Ивуара.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Герта» Берлин